Давид Анто́н Гиха́рро (; 23 июня 1995) — испанский шахматист, гроссмейстер (2013).

В составе национальной сборной участник 41-й олимпиады (2014) в Тромсё и 2-х командных чемпионатов Европы (2015—2017).

В составе клуба «Sestao Naturgas Energia XT» участник 30-го Кубка европейских клубов (2014) в Бильбао.

Участник 5-и личных чемпионатов Европы (2014, 2016—2019). На чемпионате 2014 года в Ереване завоевал серебряную медаль.

Участник 4-х  (2015, 2017, 2019, 2021).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Д. А. Гихарро на шахматных олимпиадах
 Выступления Д. А. Гихарро в Кубках мира по шахматам
 Выступления Д. А. Гихарро в командных чемпионатах Европы
 Выступления Д. А. Гихарро в личных чемпионатах Европы
 Выступления Д. А. Гихарро в Кубках европейских клубов

Шахматисты Испании